Carlo Biotti, italijanski sodnik, * 5. junij 1901, Milano, † 9. september 1977, Milano

Bil je italijanski športni sodnik in menedžer, direktor in generalni svetovalec Milanskega nogometnega združenja.

Biografija 
Biotti je sodnik, v svoji karieri je dosegel mesto predsednika prvega kazenskega oddelka milanskega sodišča in sodnik vrhovnega sodišča. Navdušen za šport, od leta 1964 je Biotti član upravnega odbora Milansko nogometno združenje.

Sklici 

Italijanski sodniki
Italijanski športniki